Albruna ist der Name:

 einer ehemaligen britischen Automarke, Albruna (Automarke)
 der germanischen Seherin Albruna (Seherin)